

Cinema
Wait for Me – cortometraggio del 1923 prodotto da Hal Roach Studios
Wait for Me – film del 1971 diretto da Howard Petersen

Musica
 Wait for Me – album di Long John Baldry del 1968
 Wait for Me – traccia dell'album Waitin' for the Night dei The Runaways del 1977
 Wait for Me – traccia dell'album X-Static degli Hall & Oates del 1979
 Wait for Me – traccia dell'album Time Will Tell dei Fifth Angel del 1989
 Wait for Me – traccia della colonna sonora di Blade Runner del 1994
 Wait for Me – traccia della colonna sonora de La casa sul lago del tempo del 2006
 Wait for Me – album dei The Pigeon Detectives del 2007
 Wait for Me – traccia dell'album Tug of War di Colton Ford del 2007
 Wait for Me – album di Moby del 2009
 Wait for Me – singolo dei Theory of a Deadman del 2009, dall'album Scars & Souvenirs